Эшли Джонс (; род. ) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Эшли Джонс родилась в Мемфисе и дебютировала на телевидении в 1993 году, в эпизоде сериала «Доктор Куин, женщина-врач». Позже она появилась в нескольких телефильмах, прежде чем в 1997 году присоединилась к мыльной опере «Молодые и дерзкие», где снималась несколько последующих лет. В 1999 и 2000 годах она номинировалась на Дневную премию «Эмми» за роль в мыльной опере.

Джонс наиболее известна благодаря своей роли Бриджет Форрестер в дневной мыльной опере «Дерзкие и красивые», где она снималась с 2004 по 2012 год. Вплоть до 2010 года в шоу она была регулярно, но в октябре 2010 была понижена до периодического появления. Она кратко возвращалась в сериал в 2011, 2012 и 2013 годах.

Джонс имела второстепенную роль в прайм-тайм, в сериале «Настоящая кровь» в 2009 году. Также на телевидении она была гостем в таких сериалах как «90210: Новое поколение», «До смерти красива», «Кости», «Мыслить как преступник», «Частная практика», «Доктор Хаус», «C.S.I.: Место преступления», «Менталист», «Расследование Джордан» и «Сильное лекарство». Помимо этого Джонс регулярно снимается в телефильмах для женского кабельного канала Lifetime, таких как «Смерть в 17», «Тайны из её прошлого» и «Месть сестры».

Личная жизнь 
В 2002—2009 года Джонс была замужем за актёром Ноа Нельсоном.

С 2015 года Джонс замужем за менеджером инфраструктуры ИТ Джоэлем Хенриксом, с которым она встречалась год до их свадьбы. У супругов есть сын — Хейден Джоэл Хенрикс (род. 24.05.2016).

6 сентября 2019 года она подала на развод с Хенриксом. Согласно судебным документам, Джонс и её 3-летний сын Хейден покинули их дом 17 августа, боясь за свою безопасность. В документах Джонс утверждает, что Хенрикс издевался над ней в течение многих лет, ещё с тех пор, когда они не были женаты. В 2017 году, во время одного из случае насилия со стороны Хенрикса, он вызвал спиральный перелом её руки, и ей пришлось сделать операцию.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Дети-актёры США
Выпускники Университета Пеппердайна